O nome Cristobal foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Atlântico:

 Tempestade tropical Cristobal (2002) - uma fraca tempestade tropical que afetou Bermudas, causando 3 fatalidades indiretas e danos mínimos.
 Tempestade tropical Cristobal (2008) - tempestade tropical a leste dos Estados Unidos. Provocou apenas chuvas moderadas localizadas na região.

Desambiguação